De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2007 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 20 mei 2007 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP
Voor het eerst in het 800cc-tijdperk van de MotoGP moesten coureurs tijdens de race van motor wisselen vanwege regenval.

250 cc

125 cc
Pablo Nieto kreeg 20 seconden straftijd.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans